Slavoňov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Slavoňov, Gemeinde im Okres Náchod
 Slavoňov, Ortsteil von Lukavice na Moravě, Okres Šumperk
 Slavoňov, Einschicht in der Gemeinde Kovářov, Okres Písek